

Patronymie 
 Etienne Germond est un tireur sportif français
 Jean-Luc Germond est un chef cuisinier français
 Philippe Germond est un dirigeant d'entreprises français.

Toponymie 
 Germond : ancienne commune des Deux-Sèvres, fusionnée en janvier 1973 dans Germond-Rouvre.